Провинция Бискайя входит в автономное сообщество Страна Басков и включает в себя 112 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Бискайи также объединены в семь комарок: Гран-Бильбао (24 муниципалитета), Урибе (23), Бустурияльдеа-Урдайбай (20), Арратия-Нервион (15), Дурангесадо (14), Леа-Артибай (12) и Лас-Энкартасьонес (10).

Провинция Бискайя занимает площадь в 2217,2 км² и имеет население в  жителя (2019). Столица провинции — город Бильбао, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Бискайи — Карранса (137,66 км²), а самый маленький — Ланестоса (1,25 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Бискайи, их названия на испанском и баскском языках, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на статьи (на испанском языке) о соответствующих муниципалитетах в  (). Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся.

Карта 
На административной карте провинции Бискайи указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Валье-де-Трапага
 2 — Эрандио
 3 — Арбасеги-и-Геррикайс
 4 — Сестао
 5 — Абанто-и-Сьервана
 6 — Лехона
 7 — Португалете
 8 — Сантурсе
 9 — Мундака
 10 — Ибаррангелуа
 11 — Аррасуа
 12 — Кортесуби
 13 — Форуа
 14 — Фрунис

Примечания

Ссылки 

 
 

Бискайя
Бискайя